Кайсар (от ) — ближневосточное произношение имени Цезарь (, ср.  — кайзер)
 один из титулов турецкого султана
 «Кайсар» — казахстанский футбольный клуб из Кызылорды.
 Кайсар — река в Афганистане, левый приток реки Меймене.
 Банд-э Кайсар — комплекс античных ирригационных сооружений.
 Пути Кайсар Михара (род. 1986) — австрийская фотомодель и актриса.

См. также